bł. Ambroży Sansedoni (1200–1286) – włoski dominikanin
 bł. Ambroży Franciszek Ferro (zm. 1645) – ksiądz, męczennik
 bł. Ambroży Augustyn Chevreux (1728–1792) – francuski benedyktyn, męczennik
 bł. Ambroży Valls Matamales (1870–1936) – hiszpański kapucyn, męczennik

Zobacz też:
Święty Ambroży